

Toponyme 

 , chaine de collines du sud de l'Écosse ;
 , chaine de collines du sud de la Nouvelle-Zélande ;
 , localité côtière australienne du comté de Livingstone.

Titres 

 La Fiancée de Lammermoor (1819), roman écossais de Walter Scott ;
 Lucie de Lammermoor (1839), opéra français de Gaetano Donizetti ;
 Lucia di Lammermoor(1946), film italien de Piero Ballerini ;
 Lucia di Lammermoor (1971), film italien de Mario Lanfranchi ;
 Lucia di Lammermoor (2003), téléfilm italien d'Andrea Dorigo ;
 Lucia di Lammermoor (2009), film italien de Frank Zamacona.